Šuja může znamenat:

 Šuja (Ivanovská oblast) — město v Ivanovské oblasti v Rusku
 Šuja (okres Žilina) — obec v Žilinském kraji na Slovensku
 Šuja (Karelská republika) — vesnice v Karelské republice v Rusku

 Šuja (přítok Oněžského jezera) — řeka v Karelské republice v Rusku
 Šuja (přítok Ňomdy) — řeka v Kostromské oblasti v Rusku